El nombre de Juan de Ibelín puede referirse a:

Juan de Ibelín (1179 - 1236), el Viejo Señor de Beirut.
Juan de Ibelín, Juan II de Beirut.
Juan de Ibelín (1211 - 1258) Señor de Arsuf.